Pol Espargaró (Granollers, Katalónia, 1991. június 10. –) spanyol motorversenyző, jelenleg a MotoGP királykategóriájának tagja, hasonlóan testvéréhez, Aleixhez.

Karrierje

125 cm³ 

Espargaró 2006-ban debütált a sorozatban, a szabadkártyás katalán verseny után az utolsó hat futamon a sérült Andrea Iannonét helyettesítette. Egyébként már a katalán versenyen pontot szerzett, tizenharmadik lett, ezzel történelmet írt, ugyanis 15 évével és nyolc napjával ő lett minden idők legfiatalabb pontszerzője. A szezont végül 19 ponttal a huszadik helyen zárta, legjobb eredménye egy hatodik hely volt. 2007-ben a Campetella Racing Aprilia csapatánál versenyzett. A szezon jól indult, ugyanis az első hat versenyen zsinórban pontot szerzett. Ezt követően azonban egy törés következett, ugyanis a következő három versenyből kétszer is kiesett. Három versennyel később, a portugál nagydíjon megszerezte első dobogós helyezését, a harmadik helyen végzett. Év végén kilencedik lett 110 ponttal. 2008-ra visszatért a Derbihez. Ebben az évben tovább fejlődött, ugyanis már kétszer is a pole-ból indulhatott, ezeken pedig egyaránt a második helyen végzett. Három versenyt kénytelen volt kihagyni, ezeken kívül csak kétszer nem volt pontszerző. Ebben az évben ismét kilencedik lett, ezúttal 124 pontot szerzett. 2009-ben ismét a Derbinél szerepelt. A francia és a katalán versenyeken kiesett, ezen kívül azonban egyszer sem ért célba rosszabb helyen a tizedik helynél. Az indianapolisi nagydíjon megszerezte pályafutása első győzelmét, amihez később még egyet tudott hozzátenni, Portugáliában. Év végén negyedik lett. Ezt 2010-ben sikerült még egy kicsit feljebb tornáznia, ugyanis győzelemből is eggyel többet szerzett, valamint összetettbeli pozíciója is eggyel javult.

Moto2 

2011-ben már a Moto2-ben versenyzett. Ebben a kategóriában is Indianapolis hozta el számára az áttörést, ugyanis itt is ezen a versenyen állhatott fel először a dobogóra, ugyanis második lett. Előtte igen hektikus teljesítményt nyújtott, többször kiesett, valamint ezen kívül sem mindig tudott pontot szerezni. Ezt követően kiegyensúlyozottabb lett, és az utolsó előtti, maláj futamon ismét felállhatott a dobogóra. 2012-ben nagyot sikerült előrelépnie, ugyanis rögtön a második hétvégén meg tudta szerezni első győzelmét a kategóriában. Bár honfitársára, Marc Márquezre nem jelentett veszélyt a világbajnoki címért folytatott harcban, a második helyet magabiztosan szerezte meg Andrea Iannone előtt. 2013 már róla szólt, ugyanis Márquez ekkor már a királykategóriában szerepelt. Espargaró végül kényelmes előnnyel szerezte meg első világbajnoki címét, ugyanis a második helyezett Scott Redding is negyvenpontos lemaradásban volt hozzá képest.

MotoGP 

Világbajnoki címének köszönhetően 2014-re már a MotoGP-ben kapott szerződést, a Tech 3 csapatától. Bár dobogóra eddig nem állhatott, minden egyes versenyen, amelyen célba ért, a legjobb tíz között zárt.

Statisztika

Évek szerint

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Teljes Szuzukai 8 órás verseny-eredménylistája

Jegyzetek

További információk 
 Profil

Spanyol motorversenyzők
Katalánok
A MotoGP versenyzői
1991-ben született személyek
Élő személyek